Алекса́ндр Васи́льевич Бе́рдников (род. 8 апреля 1953, Горно-Алтайск, Горно-Алтайская АО, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

Министр внутренних дел по Республике Алтай с 1 марта 1993 по 14 октября 2002. Глава Республики Алтай с 20 января 2006 по 20 марта 2019 ( 18 января — 30 сентября 2014). Генерал-майор милиции.

Биография 
Родился 8 апреля 1953 года в Горно-Алтайске. Отец умер рано, и Александр с семи лет сам вынужден был выполнять мужскую работу.

Образование 
Учился в горно-алтайских школах № 4 и № 6.

В 1978 году окончил Барнаульскую специальную среднюю школу подготовки начальствующего состава МВД СССР.

В 1986 году окончил Алтайский государственный университет в Барнауле по специальности «Правоведение».

Служба в Вооружённых Силах 
1971—1973 годы — срочная служба в Советской армии. Служил на Сахалине в пограничных войсках. Перед окончанием службы окончил курсы младших лейтенантов. После демобилизации в звании старшины вернулся в Горно-Алтайск.

Трудовая деятельность

На производстве 
После окончания школы работал на мебельной фабрике.

После службы в армии продолжил работу на производстве.

1973—1974 годы — станочник на мебельной фабрике в Горно-Алтайске. Был назначен бригадиром комсомольско-молодёжной бригады, получил направление на учёбу в Ленинградскую лесотехническую академию имени Кирова. В возрасте 20 лет вступил в коммунистическую партию, а в 1974 году был направлен на службу в милицию.

Служба в МВД 
С апреля 1974 года — участковый инспектор ОВД Горно-Алтайского горисполкома.

С 1976 года — старший инспектор уголовного розыска, начальник отделения уголовного розыска ОВД Горно-Алтайского горисполкома.

1980—1982 годы — старший инспектор по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Алтайского края, заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями против личности управления уголовного розыска УВД Алтайского края.

В 1983 году возглавил ОВД Майминского райисполкома Горно-Алтайской автономной области.

В 1990 году перешёл на работу в УВД Горно-Алтайского облисполкома, где был назначен заместителем начальника Горно-Алтайского областного управления УВД.

Министр внутренних дел по Республике Алтай 
В 1993 году был назначен на должность министра внутренних дел по Республике Алтай. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации А. В. Бердникову было присвоено специальное звание генерал-майор милиции. На посту министра Александр Бердников участвовал в становлении и укреплении республики как самостоятельного субъекта федерации.

Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю и Республике Алтай 
14 октября 2002 года был назначен главным федеральным инспектором по Алтайскому краю территориального управления аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

29 октября 2002 года назначен главным федеральным инспектором в Республике Алтай и Алтайском крае территориального управления аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

6 марта 2003 года назначен главным федеральным инспектором в Алтайском крае территориального управления аппарата полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Глава Республики Алтай 
Осенью 2001 года партия «Единство» выдвинула Бердникова кандидатом на выборах главы Республики Алтай. Однако в первом туре, состоявшемся 16 декабря 2001 года, он набрал лишь 9,67 % голосов, заняв шестое место, и во второй тур не прошёл.

В декабре 2005 года в Республике Алтай должны были пройти выборы главы Республики Алтай. Однако в сентябре 2004 года президент России Владимир Путин предложил заменить прямые выборы глав регионов на утверждение их в должности решениями законодательных органов по предложению президента. Соответствующий законопроект был разработан и принят в декабре 2004 года, а последние прямые губернаторские выборы состоялись в Ненецком автономном округе в январе 2005 года.

В декабре 2005 года президент России Владимир Путин через процедуру утверждения в госсобрании — Эл Курултай Республики Алтай назначил Александра Бердникова главой республики. Госсобрание 22 декабря наделило Бердникова полномочиями на четырёхлетний срок (проголосовало 34 из 36 присутствующих депутатов). 20 января 2006 года он вступил в должность (после того как принёс присягу на русском и алтайском языках).

В декабре 2009 года президент России Дмитрий Медведев также через процедуру утверждения в госсобрании — Эл Курултай республики назначил Бердникова на второй четырёхлетний срок. 12 января госсобрание вновь наделило его полномочиями главы региона.

С 16 июня по 18 декабря 2010 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

В 2012 году был принят закон, восстанавливающий прямые выборы глав регионов, в том числе и главы Республики Алтай. Второй срок Бердникова истекал в 20 января 2014 года, а выборы могли состояться лишь в единый день голосования в сентябре. 18 января президент России Владимир Путин назначил Бердникова врио главы Республики Алтай до вступления в должность избранного главы. На состоявшихся в единый день голосования 14 сентября 2014 года выборах Бердников победил в первом туре, набрав 50,63 % голосов. Он был избран на 5 лет.

20 марта 2019 года Бердников ушёл в отставку в связи с окончанием полномочий и переходом на другую работу.

В июне 2019 года назначен советником генерального директора АО «Росгеология», занимающимся вопросами взаимодействия с регионами.

Скандалы

В 2017 году в алтайской газете "Листок" вышла расшифровка разговоров Александра Бердникова с местным блогером, в которых Бердников нецензурно и оскорбительно говорит об этнических алтайцах. После публикации Бердников принес публичные извинения, опустился на дно рейтинга губернаторов и через два года оставил должность.

Награды 
 Орден Дружбы (1 июня 2013 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003 год)
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «За содействие внутренним войскам»
 Медаль «290 лет прокуратуре России»
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского

Семья 
Женат, имеет двух сыновей  и внука.

Примечания

Ссылки 

 Глава Республики Алтай
 Личный блог Александра Бердникова
 Бердников А. В. на Энциклопедии
 Кто есть кто в Республике Алтай. Горно-Алтайск, 1997. С. 48-49.

Политики по алфавиту
Главы Республики Алтай
Члены КПСС
Члены «Единой России»
Генерал-майоры милиции (Российская Федерация)
Милиционеры СССР